Division No 18 (Alberta)
 Division No 18 (Manitoba)